Kleffel ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Kleffel (1840–1913), Komponist und Dirigent
 Harry Kleffel (* 1929), Generalmajor der Nationalen Volksarmee der DDR
 Heinrich Kleffel (1811–1896), deutscher Richter und Verwaltungsjurist, Oberbürgermeister von Tilsit
 Ludwig Gustav Kleffel (1807–1885), deutscher Kaufmann und Politiker
 Philipp Kleffel (1887–1964), General der Kavallerie der Wehrmacht
 Paul-Georg Kleffel (1920–2020), Generalleutnant der Bundeswehr
 Richard Kleffel (1850–1919), deutscher Sanitätsoffizier
 Rudolf Kleffel (1815–1895), deutscher Verwaltungsbeamter und Versicherungsmanager